Серпентини, Серпентин (змійовик) (рос. серпентин (змеевик), англ. serpentine, нім. Serpentin m) — група мінералів, магнієво-залізісті гідросилікати.
 Серпентин (озеро) — рекреаційне штучне озеро площею в 16 га у Гайд-парку, Лондон, Англія